Valve Corporation – amerykański producent gier komputerowych, właściciel platformy Steam
 Väinö Valve – fiński generał podczas II wojny światowej